Bolothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Hermann Priesner 1926. Bolothrips ingår i familjen rörtripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rörtripsar
Bolothrips